

Орішково (Ожешково) — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ожешково — село в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Ожешково — село в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства